Александр Гордин: Гордин, Александр Витальевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Гордин, Александр Яковлевич (род. 1941) — советский и российский художник.